Carirubana peut désigner :

Toponymes

Carirubana : l'une des vingt-cinq municipalités de l'État de Falcón ;
 Carirubana : l'une des quatre ou cinq paroisses civiles de la municipalités de Carirubana dans l'État de Falcón ;
 Carirubana : le quartier oriental de la ville de Punto Fijo, éponyme de la paroisse civile de Carirubana, dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme